Milia peut être le pluriel de milium qui désigne une forme d'éruption cutanée ;
 MILIA est l'anagramme de Marché international des contenus interactifs.